Педро Энрике () может означать:

 Педро Энрике (en; род. 1988) — бразильский автогонщик.
 Педро Энрике (род. 1990) — бразильский футболист.